Габдулхай Саитович Саи́тов (3 апреля 1924 — 27 июля 2000) — помощник командира взвода 8-й стрелковой роты 988-го стрелкового полка (230-я стрелковая дивизия, 9-го стрелкового корпуса, 5-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт), сержант, Герой Советского Союза.

Биография 
Габдулхай Саитович Саитов родился 3 апреля 1924 года в деревне Тыканово (ныне — Балтачевского района Башкирии). Татарин. Образование начальное. Член КПСС с 1945 года.

До войны работал в колхозе «Спартак» (ныне колхоз имени Кирова) Татышлинского района.

В Красную Армию призван в 1942 году Татышлинским райвоенкоматом.

Сержант Г. С. Саитов отличился 23 апреля 1945 года в боях по форсированию реки Шпрее.

После войны Г. С. Саитов работал в колхозе имени Кирова в деревне Чургулды Татышлинского района.

Подвиг 
«Помощник командира взвода 988-го стрелкового полка (230-я стрелковая дивизия, 5-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт) сержант Г. С. Саитов в ночь на 23 апреля 1945 г. в составе стрелкового взвода одним из первых форсировал р. Шпрее и, найдя проход в обороне противника, провел свой взвод в тыл противника, что позволило нанести внезапный удар и посеять панику в боевых порядках врага, который отступил в глубину района Трептов. Сосредоточив крупные силы, гитлеровцы предприняли контратаку.

В критический момент боя выбыл из строя командир взвода, Г. С. Саитов принял на себя командование и отразил 3 контратаки превосходящих сил противника, удержал плацдарм и обеспечил форсирование реки подразделениями батальона».

Звание Героя Советского Союза Г. С. Саитову присвоено 31 мая 1945 года.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (31.05.1945);
 Орден Ленина (31.05.1945);
 Орден Отечественной войны I степени (06.04.1985);
 Орден Славы III степени (1945);
 Медаль «За отвагу»;
 другие медали.

Память 
В селах Верхние Татышлы и Чургулды Татышлинского района Башкирии есть улицы, которые носят имя Г. Саитова.

Примечания

Литература 
 Несокрушимые. — Уфа, 1985.
 Славные сыны Башкирии. — Уфа, 1979. — Кн. 4.
 Башкирская энциклопедия / Гл. ред. М. А. Ильгамов. Т. 5: П-С. — Уфа: Башкирская энциклопедия, 2009. — 576 с. — ISBN 978-5-88185-072-2.

Ссылки 
 
 

Пехотинцы Великой Отечественной войны